Marian Markowski (1890–1941) – kapitan administracji Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych
 Marian Markowski (ur. 1895) – porucznik artylerii Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Marian Markowski (1918–1989) – muzealnik, prawnik, pilot, żołnierz Armii Krajowej

Przypisy